Henry Hardinge (1830–1873) – brytyjski arystokrata, 3. baronet Hardinge of Belle Isle
 Henry Hardinge (1785–1856) – brytyjski arystokrata, wojskowy i polityk, naczelny dowódca Sił Zbrojnych, sekretarz ds. wojny, główny sekretarz Irlandii, wicekról Indii, 1. wicehrabia Hardinge
 Henry Hardinge (1857–1924) – brytyjski arystokrata, 3. wicehrabia Hardinge
 Henry Hardinge (1929–1984) – brytyjski arystokrata, 5. wicehrabia Hardinge

Zobacz też 
 Henry Harding